Příjmení Hegen má více nositelů:

 Dieter Hegen (* 1962), německý lední hokejista
 Josef Hegen (1907–1969), komunistický politik v Československu, po druhé světové válce v NDR
 Hannes Hegen vlastním jménem Johannes Eduard Hegenbarth; (1925–2014) německý kreslíř, karikaturista, tvůrce komiksů